Aux armes et cætera est un album de Serge Gainsbourg sorti en 1979.
Aux armes et cætera est la chanson éponyme de l'album. Il s'agit d'une reprise de la Marseillaise.
Aux armes et cætera - Dub Style est un double album sorti en 2003 qui consiste en un remixage des chansons de l'album précédent et qui contient des versions dub et des variations interprétées par des chanteurs jamaïcains.